Centraal-Afrikaans basketbalteam (mannen)
 Centraal-Afrikaans basketbalteam (vrouwen)